

Biografia 
Figlia di Tolomeo VIII e Cleopatra III, verosimilmente nel 118 a.C., comunque prima della morte del padre, sposò il fratello Tolomeo IX Latiro, divenendo nel 116 a.C. regina consorte d'Egitto

Nel 115 a.C. Cleopatra III la fece espellere dall'Egitto, facendo sposare il figlio con Cleopatra Selene.
Cleopatra allora andò a Cipro, radunò un esercito e tentò di sposare l'altro fratello, Tolomeo X Alessandro.
Non essendo riuscita nell'intento, andò in Siria, dove sposò Antioco IX Ciziceno, con il quale forse ebbe il figlio Antioco X.
Nella lotta per il potere instauratasi tra il Ciziceno ed il cugino Antioco VIII Grifo, quando questi conquistò Antiochia, Cleopatra si rifugiò nel tempio di Apollo a Dafne.
Lì venne uccisa nel 112 a.C., su istigazione della sorella Cleopatra Trifena, moglie di Antioco VIII.

Bibliografia 
 Werner Huß, Ägypten in hellenistischer Zeit, München 2001, p. 631 e 637.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Regine tolemaiche